Van Alstyne ist der Familienname folgender Personen:

 Egbert Van Alstyne (1878–1951), US-amerikanischer Komponist und Pianist
 Marshall Van Alstyne, US-amerikanischer Informationswissenschaftler
 Thomas J. Van Alstyne (1827–1903), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Van Alstyne bezeichnet als Ortsname:

 Van Alstyne (Texas), Vereinigte Staaten